Кызыл-Чилик (Кызылшилик; устар. Тимиркуна) — река в Челябинской области России. Устье реки находится в 119 км по левому берегу реки Гумбейка.  Длина реки — 62 км, площадь водосборного бассейна — 1590 км².

 В 23 км от устья по правому берегу реки впадает река Темир-Зингейка.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Уральскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Урал от Магнитогорского гидроузла до Ириклинского гидроузла. Речной бассейн реки — Урал (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 12010000312112200001793.

Примечания 

Притоки Гумбейки
Реки Нагайбакского района